Brygoo kan som auktorsförkortning betyda:

 Edouard-Raoul Brygoo
 E.-R. Brygoo

Robotskapade auktorsförkortningar